

Sigle 
 Partito Popolare Bavarese – partito politico bavarese attivo negli anni della Repubblica di Weimar (1918-1933)

Codici 
 BVP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bolovip (Papua Nuova Guinea)